Penkow steht für:

 Penkow, eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Penkow (Adelsgeschlecht), russische Adelsfamilie rurikidischen Ursprungs

Penkow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Wassiljewitsch Penkow (Nikolay Penkov; 1936–2009), russischer Schauspieler
 Roman Olegowitsch Penkow (* 1976), russischer Musikproduzent und Remixer